Piney Creek Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Piney Creek Township (Alleghany County, North Carolina)
 Piney Creek Township (Ashe County, North Carolina)